Crnac je lahko:
 Crnac, Sisek (Hrvaška)
 Crnac, Crnac (Hrvaška)